Гриньков, Игорь Николаевич (род. 1951) — врач, писатель
 Гриньков, Сергей Михайлович (1967-1995) — советский и российский фигурист